Вья́нос () — община (дим) в Греции на юге острова Крит на побережье Ливийского моря в периферийной единице Ираклион в периферии Крит. Население 5563 жителя по переписи 2011 года. Площадь 221,539 квадратного километра. Плотность 25,11 человека на квадратный километр. Административный центр — Ано-Вьянос. Димархом на местных выборах 2014 года переизбран Павлос Баритакис ().

Община создана в 1997 году по плану «Каподистрия» по закону 2539/1997 ().

В сентябре 1943 года немецкие оккупанты совершили массовые убийства во Вьяносе местного гражданского населения в отместку за поддержку ими Критского сопротивления.

Административное деление 

Община (дим) Вьянос делится на 16 сообществ.

Население

Примечания

Ссылки
 

Димы Крита
Ираклион